Henry Nicholas kan avse:

 Henry Nicholas Ridley, brittisk botaniker.
 Henry T. Nicholas III, amerikansk affärsman.